Александр Урусов:
 Урусов, Александр Васильевич (1729—1813) — генерал-майор русской императорской армии.
 Урусов, Александр Иванович (1843—1900) — русский юрист, правовед, адвокат и судебный оратор.
 
 

 Урусов, Александр (писатель)